Ста́рица — город (с 1297) в Тверской области России.

Административный центр Старицкого района, в составе которого образует муниципальное образование город Старица со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Город расположен на восточной окраине Валдайской возвышенности, пристань на Волге, в 12 км от одноимённой железнодорожной станции, в 65 км к юго-западу от Твери.

История

Средние века 
Основан в 1297 году тверским князем Михаилом Ярославичем как крепость на реке Старице.

До начала XVI века Старица обычно именовалась Городок или Городеск (но не Новый Городок или Городок на Волге, как утверждают некоторые авторы). Закрепившееся за городом впоследствии название «Старица» дано по его расположению на одноимённой реке.

Существует предание, что на месте города Старицы находился город Любим, который был до основания разорён татарами в 1292 году. При заложении города Старицы на том месте жила одна старуха, укрывшаяся в одной из пещер, от которой город и получил своё название. Предание не противоречит ходу исторических событий, но отсутствуют документальные упоминания о городе Любим.

В 1319 году по духовной грамоте Михаила Ярославича (убитого в 1318 году в Орде по приказу хана Узбека) территория Тверского княжества была поделена между четырьмя его сыновьями, причём Старица (вместе с Зубцовом, Холмом и Микулином) вошла в состав Зубцовского княжества — удела второго из братьев, Александра Михайловича. После казни в Орде в 1339 году Александра Михайловича его отчина — Зубцовское княжество — осталась в руках его вдовы Анастасии и сыновей. Позднее сыновья разделили между собой бывший удел отца, и такой раздел был закреплён заключённым в 1360 году мирным соглашением Александровичей с занимавшим тогда тверской великокняжеский стол Василием Михайловичем Кашинским; при этом Старица вошла в удел старшего из братьев — Всеволода Александровича, центром владений которого был Холм.

Всеволод Александрович умер от чумы 8 января 1366 года, после чего его Холмско-Старицкий удел был разделён между его сыновьями. Старший, Юрий Всеволодович, при этом получил Холм, а центром владений младшего, Ивана Всеволодовича, стала Старица.

В 1375 году Старица в ходе московско-тверской войны была на некоторое время взята войсками московского князя Дмитрия Ивановича. Конфликтуя с дядей, тверским великим князем Михаилом Александровичем, Иван Всеволодович в 1397 году сложил крестное целование тверскому князю и отъехал в Москву, но после смерти Михаила Александровича (1399 г.) помирился с новым тверским великим князем Иваном Михайловичем и вернулся в свой удел.

В 1402 году Иван Всеволодович умер, передав по завещанию свои владения двоюродному племяннику Александру, сыну нового тверского великого князя Ивана Михайловича. На монетах, которые чеканил Александр Иванович, имеется — наряду с именем князя — легенда «денга городѣск[ая]», указывающая на место чеканки: Городеск (то есть Старицу). В 1425 году к Александру переходит и тверской стол, в результате чего Старицкое удельное княжество прекращает своё существование, сливаясь с великокняжескими владениями.

В 1485 году в составе Тверского великого княжества Старица была присоединена к Великому княжеству Московскому. В 1505—1566 годах она являлась центром удельного Старицкого княжества — одного из последних удельных княжеств в составе Московской Руси.

В 1565 году, когда царь Иван Васильевич разделил Русское государство на опричнину и земщину, город вошёл в состав последней. В 1566 году Иван IV Грозный переменил старицкому князю Владимиру Андреевичу удел: вместо Старицы и Вереи дал Дмитров и Звенигород, а Старицу забрал в опричнину.

Иван IV, любивший город, обнёс его каменной стеной и неоднократно жил в нём в 1579—1581 годах во время войны со Стефаном Баторием.

Новое и новейшее время 

С 1708 года Старица — город Смоленской губернии. С 1719 года она находилась в составе Тверской провинции (первоначально входившей в Санкт-Петербургскую, а с 1727 г. — в Новгородскую губернию). С 1775 года Старица — уездный город Тверского наместничества (с 1796 г. — Тверская губерния).

В XVIII—XIX веках Старица — крупная пристань на водном пути в Санкт-Петербург. В окрестностях города велась добыча известняка («старицкий мрамор»).

В 1897 году в Старице насчитывалось 5396 жителей; имелось 10 церквей, 21 фабрика и завод (крупнейший из заводов — кожевенный), 124 торговых предприятия.

Советская власть в Старице была установлена  года.

В ходе Великой Отечественной войны Старица 12 октября 1941 года была оккупирована немецко-фашистскими войсками. 1 января 1942 года освобождена войсками Калининского фронта в ходе Калининской наступательной операции.

В 1963 году открыт арочный Старицкий мост через Волгу.

Климат 
Климат Старицы умеренно континентальный.

Население

Экономика

Промышленность 
Наиболее крупные промышленные предприятия:
 ООО «Техмаш»
 ОАО НПО «Родина»
 ОАО «Старицкая швейная фабрика» (обанкрочена)
 ГУП «Старицкий районный лесхоз» (обанкрочен)

В старицкой типографии печатались журнал «Жало» и газета «Тверское Поволжье».

Связь 
Услуги фиксированной связи предоставляют: группа компаний «Sky@Net», тверской филиал «Ростелеком», «Евразия Телеком Ру».

Услуги мобильной телефонной связи предоставляют сотовые операторы:«Yota», «МТС», «Билайн», «МегаФон» и «Tele2».

Достопримечательности 

 Комплекс Свято-Успенского монастыря (основан в XII в.). Включает в себя: 
Собор Успения Пресвятой Богородицы (1530)
Троицкий собор (1819)
Введенская церковь (1570)
Храм Иоанна Богослова (1594)
Две часовни, монашеские кельи и другие строения.
 Церковь Параскевы Пятницы (1750).
 Борисоглебский собор (1808—1820).
 Спасская церковь-колокольня (относится к Борисоглебскому собору, 1827).
 Церковь Илии Пророка (1807).
 Никольская церковь (известна также как церковь Преображения Господня, 1843).
 Белокаменные кузницы (1792).
 Дом купца Филиппова.
 Известняковые пещеры.
Дом Шабунина.
Воскресенский храм.
Спасский храм.
 Вознесенская церковь.

В Старицком районе находятся бывшие усадьбы: Павловское, Малинники, Берново (здесь в бывшем усадебном доме Вульфов находится музей А. С. Пушкина). Сам же город входит в маршрут Пушкинское кольцо Верхневолжья.

В городе Старица проходили съёмки многих сцен фильма Ролана Быкова «Чучело» (1983). Здесь снимали внешний вид дома Бессольцевых и развалины старой церкви в парке, в сенях которой сжигали чучело.

Герб 
Основная статья о гербе

Герб города является гласным: на нем изображена старица (пожилая женщина) в зеленом одеянии, опирающаяся на черную клюку. Герб с таким изображением разработан в XVIII веке Францем Санти, который при составлении городских геральдических символов зачастую опирался только на название города, не вдаваясь в его этимологию, о которой не имел сведений. Поэтому на гербе Старицы он изобразил старую женщину, хотя название города, вероятно, связано со старицей в значении «старое русло реки». Подобным образом был составлен герб города Великие Луки, на котором Санти изобразил три больших лука, хотя название города не связано с оружием, а происходит от слова «луки» в значении «излучины» или «луга».

Существует топонимическая легенда, связывающая главное изображение герба с именем города. Согласно ней, город назван в память старой женщины, которая на момент основания города осталась единственной жительницей этих мест после их разорения татарами. Возможно, легенда появилась уже после составления герба.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Сайт администрации Старицкого района
 История города Старица
 Старица в энциклопедии «Мой город»
 Старица
 Цветные фото г. Старица 1910-х гг. и современный вид тех же мест
 История герба Старицы
 Старица — земля православная. Монастыри и храмы
 Старица — http://staritsatown.ru

Населённые пункты Старицкого района
Города на Волге
Города Древней Руси
Районные центры Тверской области
Города из Списка русских городов дальних и ближних
Муниципальные образования Старицкого района
Городские поселения Тверской области